La Coupe des îles Féroé féminine de football (ou Steypakappingin en féroïen) est une compétition de football féminin des îles Féroé à élimination directe. La coupe est créée en 1990.

Histoire

Palmarès

Bilan

Notes et références 

Compétition de football aux îles Féroé
Compétition féminine de football
Feroe